Правый Вызит — река на полуострове Камчатка в России.

Длина реки — 27 км. Впадает в реку Камчатка слева на расстоянии 621 км от устья.

По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.
 Код водного объекта 19070000112120000013017

Примечания 

Притоки Камчатки
Реки Мильковского района